Adriana Araújo ist der Name folgender Personen:

* Adriana Araújo (Journalistin) (* 1976), brasilianische Journalistin
 Adriana Araújo (Boxerin) (* 1981), brasilianische Boxerin